Семенишин — українське прізвище.

Відомі носії 
 Семенишин Володимир Григорович (1910—1943) — радянський льотчик Другої світової війни.
 Семенишин Микола Олександрович (*1969) — український поліцейський, генерал поліції.
 Микола Семенишин (*1982) — український греко-католицький священник, 27 жовтня 2022 року призначений єпископом-помічником Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ.

Українські прізвища